Loewig oder Löwig ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Kathrin Loewig (* 1966), deutsche Schauspielerin
 Carl Löwig (1803–1890), deutscher Chemiker
 Heinrich Löwig (auch Henry Lowig; 1904–1995), tschechisch-kanadischer Mathematiker
 Roger Loewig (1930–1997), deutscher Maler, Zeichner und Schriftsteller

Lowig ist der Familienname von:
 Emil Lowig (1902–?) deutscher Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer
 Georg Lowig Mitglied des Bayerischen Landtags (1. Wahlperiode), SPD